Гаплогруппа M30 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 M30a
 M30a1
 M30a2
 M30a3
 M30-a
 M30-a1
 M30-a2
 M30-a3
 M30e
 M30b
 M30b1
 M30b2
 M30c
 M30c1
 M30d
 M30d1
 M30d2
 M30f
 M30f1
 M30g
 M30g1
 M30h
 M30h1
 M30i
 M30i1
 M30i2
 M30j
 M30j1
 M30k
 M30k1
 M30l
 M30m
 M30n

Распространение

Средняя Азия 
Памирские народы
 таджики – 3,6 % (28)
 киргизы — 2,9 % (68)
 ваханцы – 1,5 % (66)
 сарыкольцы — 1,2 % (86)

Палеогенетика

Железный век 
Гандхарская культура (SPGT) — Сват, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
 I6894 —  | Grave 9, Individual 1, DA-SIM0317-114 and DA-SIM0317-125 — 400–200 BCE — Ж — M30.
 I6552 — Butkara IV () | Grave 51, T.50d (to be corrected as T.51d) — 200–0 BCE — Ж — M30.
 I6549 — Butkara IV | Grave 51, T.50b (to be corrected as T.51b) — 167-46 calBCE (2080±20 BP, PSUAMS-2788) — М — J1 # M30.

Средние века 

 I3406 | R43 — Роопкунд — Чамоли, Гархвал, Уттаракханд, Индия — 885–980 CE — М — J2a1 > J-L26 # M30.

Примечания

Публикации 
2018
 
2019

Ссылки 
 
 M30 – Haplogroup

См. также 

M